Le sigle MLA peut désigner :
 Un Member of the Legislative Assembly, soit un député de l'Assemblée nord-irlandaise.
 Moramanga-Lac Alaotra, une ligne de chemin de fer de Madagascar.
 Micro LAnceur (de satellites), objet du projet Aldebaran (micro lanceur).
 Modern Language Association 
 Aéroport de Malte
 Maison des lanceurs d'alerte